Hamnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnholmen (Saltvik, Åland), 
 Hamnholmen, Kimitoön, Åboland,  (1,1 km²)
 Hamnholmen, Hangö, Nyland,  (5 ha)
 Hamnholmen, Raseborg, Nyland,  (5 ha)
 Hamnholmen, Ingå, Nyland,  (8 ha)
 Hamnholmen, Helsingfors, Nyland,  (4 ha)
 Hamnholmen, Sibbo, Nyland,  (7 ha)
 Hamnholmen, Borgå, Nyland,  (1 ha)
 Hamnholmen, Lovisa, Nyland,  (20 ha)

Se även
Hamnholm
Hamnholmarna
Hamneholmen
Lilla Hamnholmen
Stora Hamnholmen
Rosala Hamnholmen